Pierwszy rząd Umara Karamiego
 Drugi rząd Umara Karamiego